El Torneig de Doha 2010 també és conegut com a Qatar ExxonMobil Open 2010, una competició tennística masculina disputada sobre pista dura i que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 18a edició del torneig es va celebrar entre el 4 i l'11 de gener del 2010 al Khalifa International Tennis Complex de Doha, Qatar.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial
 Quadre individual masculí
 Quadre doble masculí

2010
ATP World Tour 2010